Паскулли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Паскулли, Антонио (1842—1924) — итальянский композитор и гобоист-виртуоз.
 Паскулли, Педро (род. 1960) — аргентинский футболист.
 Паскулли, Этторе (род. 1950) — итальянский режиссёр.